A hét mesterlövész 1960-as amerikai westernfilm John Sturges rendezésében
A hét mesterlövész 2016-os amerikai westernfilm Antoine Fuqua rendezésében
A hét mesterlövész 1998–2000 között futott amerikai televíziós filmsorozat